Alvin Lucier – compositore statunitense
 Paul Lucier – politico canadese
 Wayne Lucier – giocatore di football americano statunitense